Akersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Akersville (Kentucky), im Monroe County
 Akersville (Pennsylvania), im Fulton County